Toutang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Toutang (socken i Kina, Guangxi), 
 Toutang (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar